Bernat I de Vilamarí (?- 1463), noble i militar català del llinatge de Vilamarí
 Bernat II de Vilamarí (? - 1512/1516), noble i militar català del llinatge de Vilamarí, almirall de l'Armada Reial del rei d'Aragó i l'Armada del Regne de Nàpols
 Bernat de Vilamarí (bisbe), bisbe de Girona